Patrick Lévesque (né le  à Trois-Rivières, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il joignit les rangs de la Ligue centrale de hockey avec les Rayz de Corpus Christi. Depuis ce temps, il évolue pour divers clubs mineures professionnelles en Amérique du Nord.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||19 ||1 ||2 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||53 ||11 ||12 ||23 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||28 ||0 ||5 ||5 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003 || Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||26 ||2 ||8 ||10 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Rayz de Corpus Christi ||LCH ||62 ||6 ||21 ||27 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Barracudas de Jacksonville ||SPHL ||3 ||3 ||2 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||7 ||2 ||5 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Gulls de San Diego ||ECHL ||35 ||5 ||13 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || RoadRunners de Phoenix ||ECHL ||10 ||4 ||4 ||8 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||FireAntz de Fayetteville ||SPHL ||12 ||2 ||13 ||15 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Cotton Kings de Lubbock ||LCH ||28 ||4 ||11 ||15 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||8 ||1 ||3 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||11 ||3 ||0 ||3 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||21 ||9 ||15 ||24 ||46 ||7 ||3 ||2 ||5 ||15
|- 
|2009-2010 ||Mallards de Quad City ||LIH ||76 ||30 ||37 ||67 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Mallards de Quad City ||LCH ||10 ||1 ||4 ||5 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || RiverKings du Mississippi ||LCH ||49 ||16 ||15 ||31 ||95 ||5 ||3 ||3 ||6 ||4
|- 
|2011-2012 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||3 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Mallards de Quad City ||LCH ||52 ||16 ||24 ||40 ||33 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2014-2015 || Warriors de Steel City || FHL || 7 || 3 || 7 || 10 || 24||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Trois-Rivières
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Rayz de Corpus Christi
Joueur des Barracudas de Jacksonville
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des FireAntz de Fayetteville
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Cotton Kings de Lubbock
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Mallards de Quad City (LIH)